Hapalaraea är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Hapalaraea ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Hapalaraea